Гран-при Бельгии 1962 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 17 июня 1962 года на трассе Спа-Франкоршам.

Из-за забастовки команда «Порше» не смогла приехать на этот этап чемпионата. В «Феррари» вернулся Джанкарло Багетти, Джон Кемпбелл-Джонс первоначально выставил на гонку свой автомобиль «Эмерисон», но после поломки коробки передач в предварительных заездах был вынужден стартовать на арендованном «Лотусе». Дэн Герни участвовал в тренировках на частной машине Вольфганга Зайделя, но решил отказаться от старта в гонке после неудовлетворительных результатов.

На первых кругах гонки за лидерство боролись Тревор Тэйлор и Вилли Мэресс, которых на девятом круге сумел опередить Джим Кларк. На 26 круге недавние лидеры Тэйлор и Мэресс столкнулись, «Лотус» Тэйлора вылетел с трассы и врезался в телеграфный столб, «Феррари» Мэресса перевернулась и загорелась. Обоим гонщикам удалось избежать серьёзных травм. Кларк удержал лидерство до финиша, завоевав первую победу в карьере. Финишировавший четвёртым Рикардо Родригес стал самым молодым в истории гонщиком, набиравшим очки на этапе чемпионата мира Формулы-1 (рекорд продержался 38 лет и был побит Дженсоном Баттоном на Гран-при Бразилии 2000 года).

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1 Грэм Хилл

2-3 Тревор Тэйлор

4-6 Вилли Мэресс

7-8 Тревор Тэйлор

9-32 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии